SKF kan syfta på:

 SKF, ett svenskt industriföretag
 Svenska konstnärernas förening
 Sveriges Kvinnliga Fredsförening 
 Sveriges Kyrkosångsförbund 
 Södertörns kristna studentförening